

Titre 

 Tonight, chanson tirée de la comédie musicale West Side Story créée en 1957 ;
 , chanson du groupe The Rubettes sortie en 1974 ;
 Tonight, chanson interprétée par Iggy Pop présente sur l'album Lust for Life sorti en 1977, reprise par David Bowie en duo avec Tina Turner en 1984 ;
 Tonight, album de David Bowie sorti en 1984.

 Tonight: Franz Ferdinand, album du groupe Franz Ferdinand sorti en 2009.

 Tonight, Tonight, chanson du groupe Smashing Pumpkins sortie en 1996.

 Tonight, Tonight, Tonight, chanson du groupe Genesis sortie en 1986.

Personnage fictif 
 Mac Tonight, personnage fictif utilisé un temps dans le marketing des restaurants McDonald's.

Voir aussi 
 Tonite, album du chanteur Bradley Cole sorti en 1994.